Жжёное вино — алкогольный напиток, полученный в результате дистилляции. Характерные примеры:

 Бренди (нидерл. brandewijn — «пережжёное» или «перегнанное» вино) — крепкий алкогольный напиток, общий термин для обозначения продуктов дистилляции виноградного вина
 Бреннивин (англ. brennivin — «жжёное вино») — исландский алкогольный напиток
 Коньяк (фр. cognac) — разновидность бренди, изготавливается в городе Коньяк во Франции
 Сётю (яп. 焼酎 Сё:тю:, букв. «жжёное вино») — японский крепкий спиртной напиток

Алкогольные напитки
Крепкие спиртные напитки